Варбург може да се отнася за:
 Варбург, град в Германия
 Ото Варбург (1883-1970), германски биохимик
 Пол Варбург (1868-1932), германско-американски финансист

Вижте също 
 Битка при Варбург
 Вартбург